Veeh ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Paul Veeh (1864–1914), deutscher Luftschifffahrtpionier
 Carolin Veeh (* 1987), deutsche Fußballspielerin